Альхассан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альхассан, Абдул Разак (род. 1985) — ганский боец ММА.
 Альхассан, Джордж (род. 1955) — ганский футболист, полузащитник.
 Альхассан, Мохаммед (род. 1984) — ганский футболист, вратарь.